Noodle, née le  dans la ville d’Ōsaka (Japon) est une guitariste japonaise de fiction du groupe virtuel Gorillaz. Son véritable nom demeure inconnu malgré les recherches qu’elle a effectuées sur son passé.
Elle a été créée, comme tous les autres membres de Gorillaz par Damon Albarn et Jamie Hewlett. Plusieurs artistes se sont succédé pour prêter leurs voix à Noodle : Haruka Kuroda, Miho Hatori du groupe de trip hop Cibo Matto, la bassiste du groupe Talking Heads Tina Weymouth et Rosie Walker alias Roses Gabor.

Biographie fictive 
À l’âge de , Noodle est arrivée sur le pas de la porte de Gorillaz dans un carton FedEx, en réponse à l’annonce de recherche d’un guitariste par le groupe dans le NME. À son arrivée, elle était incapable de parler anglais à l’exception du mot «  » (nouilles), ce qui lui a valu son surnom. Russel s'en occupa et l'éleva comme si elle était sa fille.

Elle s’installa rapidement en Angleterre avec Gorillaz, et a été acceptée comme  du groupe.

Dans le livre , il est révélé que pendant le hiatus du groupe en ,  est retournée au Japon pour connaître la vérité sur son passé, après avoir été hantée par d’étranges cauchemars alors qu’elle était en tournée.

Après son retour du Japon,  regagna la mémoire après avoir entendu la phrase codée «  » dans un restaurant. Elle y rencontra par coïncidence son créateur et mentor, M. Kyuzo, qui travaillait comme chef de cuisine.

Kyuzo l’aida à retrouver le sens de ses souvenirs perdus :  est, en fait, une partie d’un projet gouvernemental secret de super-soldat, entrainée spécialement comme musicienne. En conséquence, elle est maître dans l’utilisation de différentes armes, langages et instruments, avec une spécialité pour la guitare à la fois comme arme et instrument musical.

Des  créés pour le projet,  a été la seule à survivre, les autres ayant tous été détruits par le gouvernement lorsque le projet fut abandonné.

M. Kyuzo l’a alors fait passer en fraude en Angleterre pour qu’elle y soit en sécurité, après avoir lu l’annonce placée par les trois autres membres du groupe Gorillaz dans le NME.

 regagna la capacité à parler anglais en même temps que sa mémoire, et a été le premier membre de Gorillaz à retourner au  après leur tournée internationale ratée. Elle y est restée seule pendant presque , et pendant cette période, elle a composé la majorité de l’album  comme une réponse au climat culturel chaotique à cette époque.

La « mort » de Noodle 

En , le clip vidéo «  » est sorti. Le clip de  est la suite du clip , montrant  sur une île flottant dans les airs surmontée d’un moulin à vent. Dans El Manana, l’île est attaquée par des hélicoptères et finit par s’écraser. Le clip se termine sur une scène montrant le bombardement de l’île par les hélicoptères.

Dans , Murdoc révèle que le clip de  a été en effet mis en scène et que  est toujours vivante. Selon Murdoc,  prévoyait de quitter le groupe après  et se détendrait actuellement aux Maldives.

Piégée en enfer 

Quand le site web de Gorillaz permettait encore de visiter , une radio pouvait être entendue dans le sous-sol, diffusant un appel de détresse de Noodle. Le message a été repris dans l’épilogue de  :

— Transmission de  (dans l’épilogue de )

En français :

Le , Murdoc a détourné les radios en ligne NME et Yahoo! pour promouvoir le nouvel album de Gorillaz, . Le bassiste clama que Noodle n’a jamais été secourue après le clip de , et que les tentatives de sauvetages n’étaient qu’illusions. Lui et 2D ont travaillé sur un troisième album avec l’aide d’un cyborg , reconstruit à partir de l’ADN de , récupérée du naufrage de l’île au moulin.

Le cyborg, d'après les dires de Murdoc, au sous-sol de plastic beach, est un produit fait maison, à partir de cheveux et de morceaux de peau retrouvés sur le site du clip el mañana, de pièces de robotique avancée et, enfin, d'une perruque achetée sur eBay identique à la coupe de Noodle à l'époque de Demon Days. 

La réplique est absolument identique à l'original, visuellement. En réalité, le cyborg sert surtout de garde du corps à Murdoc (il peut tirer des balles par la bouche), et son caractère est plus proche de celui de Murdoc. Sur sa vidéo de présentation, on voit le cyborg à visage découvert. On voit parfaitement la tête de robot, inspirée des têtes de Terminator (en moins « sérieux », bien entendu). 
On remarque aussi, lorsqu'il a « refermé » son visage, le sourire méchant pour le distinguer de la vraie Noodle, probablement en référence au film muet Metropolis.

La vraie Noodle est bien vivante, et est reconnaissable au masque de chat japonais qu'elle porte. Elle semble un peu plus âgée que le robot (il y a quand même cinq années d'écart avec Demon Days, et Noodle a eu le temps de finir sa puberté). 
Elle a une blessure autour de l'œil droit probablement due à son accident. Elle apparaît également dans le clip de On Melancholy Hill, à bord d'un paquebot appelé le M. Harriet. Celui-ci se fait attaquer par des pirates, Noodle s'en échappe sur un petit bateau de secours gonflable. C'est à ce moment-là qu'elle retrouve Russel, alors devenu géant.

Vers la Phase 4 
En , alors que la sortie du nouvel album de Gorillaz s'annonce proche, les pages officielles du groupe sur les réseaux sociaux sont mises à jour.

Sur Instagram, une série d'images est postée sous le titre The Book of Noodle. Cela raconte ce qui s'est passé pour la jeune fille depuis les évènements de .

Une page officielle de Noodle a également vu le jour sur Instagram sous le nom de « watashiwanoodle ».

L'écurie britannique Jaguar Racing de formule E a également surpris les réseaux sociaux en postant des tweet et autres photos sur Instagram ayant un lien avec Noodle. La guitariste fictive du groupe, Noodle, a été officiellement nommée « Ambassadrice internationale » de l'écurie.

Notes et références

Liens externes 

  Biographie de  sur le site officiel de Gorillaz

Musicienne de fiction
Membre de Gorillaz
Naissance en octobre 1990

Personnage de fiction japonais
Naissance à Osaka